Ерісіхтон (Фессалія)
 Ерісіхтон (Афіни)